Інґебо́рґа (, , ) — жіноче особове ім'я скандинавського походження.

Особи 
 Інґеборґа Данська (1174—1236) — донька короля Данії Вальдемара I Великого та руської княжни Софії, дружина короля Франції Філіпа II Августа;
 Інґеборґа Данська (близько 1244—1287) — донька короля Данії Еріка IV та Ютти Саксонської, дружина короля Норвегії Магнуса VI.
 Інґеборґа Данська (1347—1370) — донька короля Данії Вальдемара IV та Хельвіг Шлезвігської, дружина герцога Мекленбургу Генріха III.
 Інґеборґа Данська (1878—1958) — донька короля Данії Фредеріка VIII та шведської принцеси Луїзи, дружина шведського принца Карла.
 Інґеборґа Київська 
 Інґеборґа Норвезька
 Інґеборґа Дапкунайте 
 Інґеборґа Аліса Ольденбурзька

Жіночі імена